Кубок независимости Армении по футболу 1992 года — 1-й розыгрыш национального Кубка после распада СССР и обретения независимости. К участию были допущены 32 клуба Высшей и Первой лиги. Турнир начался 4 апреля и завершился 28 мая 1992 года.

Результаты

1/16 финала 
По положению о Кубке Армении на этой стадии розыгрыша и в 1/8 финала победители определялись по результату одного матча. Матчи прошли 4 и 6 апреля 1992 года.

1/8 финала 
Матчи прошли 14 и 16 апреля 1992 года.

1/4 финала 
По положению о Кубке Армении на этой стадии розыгрыша и в 1/2 финала победители определялись по сумме двух матчей. Первые матчи прошли 27 апреля 1992 года.

Ответные матчи прошли 6 и 7 мая 1992 года.

1/2 финала 
Первые матчи прошли 18 мая 1992 года.

Ответные матчи прошли 22 мая 1992 года.

Финал

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 1992
 Первая лига Армении по футболу 1992

Ссылки 
 Статистика на klisf.info 
 Статистика на rsssf.com 
 Статистика на foot.dk  

Кубок Армении по футболу
Футбол в Европе в 1992 году
Спорт в Армении в 1992 году